James Fair (hockeyer) (1981), Engels hockey-doelman
 James Graham Fair (1831-1894), Amerikaans industrieel en politicus